Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Michigan.

Gouverneurs van Michigan (1835–heden)

Gouverneurs
Michigan